Leuchtmann ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Leuchtmann (* 1960), deutsche Theaterschauspielerin, Fernsehschauspielerin, Hörspiel- und Hörbuch-Sprecherin
 Horst Leuchtmann (1927–2007), deutscher Musikwissenschaftler; Vater von Christiane Leuchtmann